Carlo di Borbone-Francia (1686-1714), nipote di Luigi XIV
 Carlo di Borbone-Francia (1778-1820), figlio di Carlo X